Alexander Medwedew ist der Name folgender Personen:

* Alexander Iwanowitsch Medwedew (* 1955), russischer Industriemanager und Eishockeyfunktionär
 Alexander Jurjewitsch Medwedew (* 1979), russischer Eishockeyspieler 
 Alexander Wiktorowitsch Medwedew (1927–2010), russischer Musikwissenschaftler und Librettist